«Щегол» () — картина голландского художника Карела Фабрициуса, написанная в 1654 году. В настоящее время картина находится в собрании Маурицхёйса в Гааге, куда она попала в 1896 году.

Информация о картине 

Картина создана с использованием технического приёма обманки (). На ней изображён черноголовый щегол (Carduelis carduelis), сидящий на кормушке и удерживаемый при помощи цепи. Внизу картины находится подпись художника и дата .

В XVII веке щеглы были популярными домашними питомцами, поскольку их можно было дрессировать — научить набирать воду и переносить её в миниатюрном ведре. Название картины на голландском языке () является отсылкой к этому факту и дословно переводится как «маленький водонос».

«Щегол» является одним из трёх произведений, созданных в последний год жизни мастера. Стилистически работа отличается от манеры учителя Фабрициуса Рембрандта и ближе к стилю Вермеера. Большая часть картины создана при помощи широких мазков, но небольшие детали (например, цепочка) написаны с большей детализацией. Эффект объёмности достигается благодаря ракурсу, выбранному для изображения головы птицы. Являясь обманкой, картина стала уникальным явлением среди других произведений Золотого века голландской живописи; её сравнивали с созданной за более чем столетие до «Щегла» картиной Якопо де Барбари «Натюрморт с куропаткой и железными перчатками», которую некоторые специалисты считают первым натюрмортом-обманкой со времён античности.

В культуре 
Картина «Щегол» играет ключевую роль в сюжете одноимённого романа Донны Тартт, удостоенного Пулитцеровской премии 2014 года. Экранизация романа вышла в мировой и российский прокат 12 сентября 2019 года.

Примечания 

Картины Карела Фабрициуса
Картины из собраний Маурицхёйса
Картины с изображением птиц